Владимир Иванович Харламов (род. 1 января 1963, Выселки, Краснодарский край) — российский политик, член Совета Федерации (2015—2017).

Биография 
В 1994 году окончил Московский коммерческий университет по специальности «товаровед», в 2003 году — Белгородский университет потребительской кооперации, кандидат экономических наук.

В 1984 году начал трудовую деятельность слесарем и механиком Тимашевского завода строительных материалов. В 1994 году назначен начальником Тимашёвского отдела рабочего снабжения, с 1996 года — помощник начальника Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги. В 1997—1999 годах руководил Государственным унитарным предприятием «Дорожный центр рабочего снабжения СКЖД» в Ростове-на-Дону, в 1999—2001 годах занимал должность заместителя начальника управления, начальника Отдела рабочего снабжения и торговли Министерства путей сообщения Российской Федерации. В 2001 году возглавил Краснодарский краевой союз потребительских обществ, входил в совет Центросоюза России.

В декабре 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Краснодарского края четвёртого созыва, в июне 2008 года мандат прерван в связи с назначением Харламова на должность заместителя главы администрации Краснодарского края. В октябре 2012 года избран в ЗСК пятого собрания, возглавлял Комитет по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям.

5 декабря 2015 года постановлением Заксобрания № 2100-П досрочно прекращены с 30 ноября 2015 года депутатские полномочия Харламова в связи с избранием его членом Совета Федерации — представителем законодательного органа государственной власти края.

27 сентября 2017 года Совет Федерации постановлением № 347-СФ досрочно прекратил полномочия Харламова с 15 сентября 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Российского государственного торгово-экономического университета
Кандидаты экономических наук
Кооператоры
Заместители главы администрации Краснодарского края
Члены «Единой России»
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
Члены Совета Федерации России (с 2000)